Jegindø (eiland), Deens eiland
 Jegindø (parochie), parochie in Denemarken